Мария Петровна Китаева (28 июля 1951 года, село Верхняя Луговатка, Верхнехавский район, Воронежская область) — передовик сельскохозяйственного производства, доярка. Герой Социалистического Труда (1990). Последний Герой Социалистического Труда по Воронежской области.

Биография 
Родилась 28 июля 1951 года в крестьянской семье в селе Луговатка Верхнехавского района Воронежской области. Работала дояркой в совхозе имени 60-летия СССР агропромышленного объединения города Воронежа.

В 1990 году была удостоена звания Героя Социалистического Труда «за достижение высоких результатов в повышении продуктивности дойного стада на основе внедрения прогрессивных технологий, большой личный вклад в увеличение производства молока и проявленный трудовой героизм».

Согласно данным от 2008 года проживала в посёлке Подклетное Советского района города Воронежа.

Примечания

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом № 480 Президента СССР от 6 августа 1990 года
 Орден Ленина

Литература 
 Литвинова Т. Н., Юрасов А. Н. Дмитриев В. Я. // Воронежская энциклопедия  / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 1. — 524 с.

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда Воронежской области